

Persone 
 John Bull – compositore, musicista ed organaro fiammingo-inglese.
 John Bull – politico statunitense
 John Bull – astronauta statunitense

Altro 
 John Bull – personificazione nazionale del Regno di Gran Bretagna